Saint-Géry (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Géry (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje